Els tischèrids (Tischeriidae) són una família d'arnes minadores de fulla, l'única de la superfamília dels tischeroïdeus. La superfamilia conté tradicionalment un genus, Tischeria, però actualment són reconeguts tres gèneres, estesos arreu del món incloent Amèrica del Sud (Davis, 1986), excepte Australasia (Puplesis i Diskus, 2003). Aquest és un dels candidats com a grup germà (vegeu també Palaephatoidea) del gruix de Lepidoptera, el Ditrysia (Davis, 1999; Wiegmann et al., 2002), i tenen un tipus de sistema reproductor femení monotrisià. Aquestes petites arnes són minadores de fulles a l'etapa d'eruga, que s'alimenten principalment de Fagaceae (Tischeria i Coptotriche), Asteraceae, i Malvaceae (Astrotischeria), i alguns també de Rhamnaceae, Tiliaceae, i Rosaceae.

Referències 

 Davis D.R. (1986). A new family of monotrysian moth from austral South America (Lepidoptera: Palaephatidae), with a phylogenetic review of the Monotrysia. Smithsonian Contributions to Zoology, 434: 1-202.
 Davis, D.R. (1999). The Monotrysian Heteroneura. Ch. 6, pp. 65–90 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.
 Puplesis, R. & Diskus,A. (2003). The Nepticuloidea and Tischerioidea (Lepidoptera) - a Global Review with Strategic Regional Revisions. 512 pp. Apollo books. .
 Wiegmann, B.M., Regier, J.C. and Mitter, C. (2002). Combined molecular and morphological evidence on the phylogeny of the earliest lepidopteran lineages. Zoologica Scripta, 31(1): 67-81.

Fonts 
 Firefly Encyclopedia of Insects and Spiders, edited by Christopher O'Toole, , 2002

Enllaços externs 
 Watson, L., and Dallwitz, M.J. 2003 onwards. British insects: the families of Lepidoptera. Version: 29 December 2011  Detailed description and figures including wing venation.
 Family description 
 UK Moths
 UK leaf mines
 UK species 
 World overview
 Natural History Museum Hosts database
 Microleps U.S.A. (Nearctic)

Lepidòpters